Мещанская полицейская часть — историческое здание (комплекс зданий) в Москве, построенное во второй половине XVIII — первой половине XIX века. Выявленный объект культурного наследия. Расположена на улице Дурова, дом 49, на углу с улицей Щепкина; часть здания выходит на улицу Гиляровского, дом 29.

История 

Здание на углу Божедомки и 3-й Мещанской улицы (ныне улицы Дурова и Щепкина) сформировалось на основе двух разновременных зданий. Наиболее ранний корпус, первоначально, скорее всего, одноэтажный, находится в глубине квартала, вытянут с запада на восток. Это могло быть здание мастерской или красильни из существовавшего до 1782 года купеческого владения. Позднее к нему пристроен корпус на углу улиц. В начале 1800-х гг. владение принадлежало графу А. Г. Орлову, между 1803 и 1806 гг. оно перешло к Дворянскому собранию, а между 1816—1818 гг. здание занял съезжий дом Мещанской полицейской части. В 1838 году здание перестроено архитектором Л. С. Томашевским Позднее к крылу здания пристроены галереи, на месте передней из которых в начале XX века возведён корпус, выходящий к современной улице Гиляровского. Над главным входом находилась каланча (не сохранилась).

Архитектура 
Здание выполнено в стилистике раннего классицизма. Оконные проёмы зрительно укрупнены за счёт больших плоских ниш. Сохранился первоначальный белокаменный карниз на дворовом фасаде, карнизы уличных фасадов были переделаны при сооружении поздней пристройки.

Примечания

Литература

Ссылки 

Выявленные объекты культурного наследия города Москвы
Здания и сооружения Мещанского района